Palacio Anchieta puede referirse a:

Palacio Antxieta, palacio ubicado en el País Vasco, en España;
Palacio Anchieta, sede del poder ejecutivo del estado brasileño de Espírito Santo.